Kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2018 (AFC) var fotbollskonfederationen AFC:s (Asiens) kvaltävlingar till världsmästerskapet i fotboll 2018 i Ryssland. 46 av 47 AFC-anslutna medlemmar tävlade om 4 direktplatser och 1 playoffplats till mästerskapet. Playoffspelet avgjordes med ett dubbelmöte mot det fjärdeplacerade laget i Concacaf (Central- och Nordamerika samt Västindien). Kvalet inleddes 12 oktober 2015 och avslutades i oktober 2017.

Deltagande lag
Samtliga 46 Fifa-anslutna landslag i AFC deltog i kvaltävlingarna. Nordmarianerna är medlem i AFC men fick ej delta i tävlingarna då förbundet ej är Fifa-anslutet. Fifas världsranking för herrar för januari 2015 stod som grund för vilka lag som deltog i den första omgången och vilka lag som avancerade direkt till den andra omgången. Lagen som var rankade på plats 1–34 avancerade direkt till den andra omgången, och lag rankade 35–46 spelade om de återstående 6 platserna till den andra omgången. Listan nedan visar de deltagande landslagen, sorterade efter rankingnummer (som står inom parenteser).

 (51)
 (54)
 (69)
 (71)
 (80)
 (92)
 (93)
 (93)
 (96)
 (100)
 (102)
 (110)
 (114)
 (115)
 (122)
 (125)
 (129)
 (131)
 (133)
 (136)
 (141)
 (142)
 (144)
 (147)
 (150)
 (151)
 (152)
 (154)
 (156)
 (157)
 (159)
 (160)
 (161)
 (165)
 (171)
 (172)
 (176)
 (179)
 (182)
 (185)
 (186)
 (186)
 (188)
 (194)
 (198)
 (209)

Resultat

Omgång 1

Matcherna spelades den 12 och 17 mars 2015.

Omgång 2

Lagen delades in i 8 grupper. Det bäst placerade laget ur respektive grupp samt de fyra bästa andraplacerade lagen gick vidare till den tredje omgången. Indonesien, inlottade i grupp F, diskvalificerades på grund av inblandning från regeringen.

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Grupp G

Grupp H

Andraplacerade lag 
De fyra bästa tvåorna gick vidare till omgång 3.

Omgång 3

12 lag delades in i två grupper om sex lag vardera. De två bäst placerade lagen ur respektive grupp blev direktkvalificerade till VM 2018. De två tredjeplacerade lagen fick fortsätta i kvalspelets fjärde omgång.

Grupp A

Grupp B

Omgång 4

Interkontinentalt kvalspel

Anmärkningar

Källor

Referenser

Externa länkar
 Fifa.com/worldcup/preliminaries/asia